

Patronymes 
Filatov (masculin ; ) ou Filatova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Filatov 
 Andreï Filatov (né en 1971), vice-président de la FIDE (Fédération internationale des échecs)
 Leonid Filatov (1946-2003), acteur et poète
 Nikita Filatov (né en 1990), joueur professionnel de hockey sur glace.
 Sergueï Filatov (1926-1997), cavalier soviétique russe
 Vladimir Filatov (1875-1956), ophtalmologue et chirurgien
 Youriy Filatov (né en 1948), kayakiste soviétique ukrainien

Filatova 
 Elena Filatova (née en 1974), photographe ukrainienne
 Maria Filatova (née en 1961), gymnaste soviétique russe
 Vera Filatova (1982-), actrice britannique

Patronyme russe